

Patronyme 

 Arnaud Lechien, comédien français 
 Jérôme Lechien (1987-), médecin français, président du CIUM
 Marcel Lechien (1953-), instituteur français condamné pour pédophilie
 Philippe Lechien (1955-), illustrateur français